Hamer kan som auktorsförkortning betyda:

 Fritz Hamer
 Michelle L. Hamer

Robotskapade auktorsförkortningar